Ел Баро има више значења:

 Ел Баро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баро (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Баро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Баро, Лас Милпиљас де Ариба (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Баро (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Баро (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Баро (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Баро (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Баро (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Баро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Баро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Баро (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику